Немчинский — фамилия:

 Немчинская, Раиса Максимилиановна (1912—1975) — воздушная гимнастка.
 Немчинский, Александр Борисович (Немиц-Немчинский, 1917—1995) — советский экономист, литератор, доктор экономических наук, профессор.
 Немчинский, Георгий Борисович (Немец-Немчинский, 1899—1941) — артист эстрады, юморист.
 Немчинский, Изяслав Борисович (Немец-Немчинский, 1904—1951) — воздушный гимнаст, борец, режиссёр цирка.
 Немчинский, Максимилиан Изяславович (род. 1935) — режиссёр и теоретик цирка, театральный режиссёр и педагог, доктор искусствоведения.
 Немчинский, Яков Осипович (1903—1975) — советский разведчик, переводчик с польского и немецкого языков.